Alexandre François Laurent Lepoitevin (1745-1840), homme politique français
 Claude Lepoitevin (1936-), peintre français